Новое еврейское кладбище — название иудейских кладбищ в различных европейских городах.

Латвия 
 Новое еврейское кладбище (Рига) — кладбище в Риге.

Польша 
 Новое еврейское кладбище (Бжеско) — кладбище в Бжеско;
 Новое еврейское кладбище (Вроцлав) — кладбище во Вроцлаве;
 Новое еврейское кладбище (Краков) — кладбище в Кракове;
 Новое еврейское кладбище (Краков, Погуже) — кладбище в краковском районе Подгуже;
 Новое еврейское кладбище (Калиш) — кладбище в Калише;
 Новое еврейское кладбище (Лодзь) — кладбище в Лодзи;
 Новое еврейское кладбище (Люблин) — кладбище в Люблине;
 Новое еврейское кладбище (Новы-Сонч) — кладбище в Новы-Сонче;
 Новое еврейское кладбище (Плоцк) — кладбище в Плоцке;
 Новое еврейское кладбище (Хойнице) — кладбище в Хойнице;
 Новое еврейское кладбище (Цешин) — кладбище в Цешине.

Чехия 
 Новое еврейское кладбище (Бенешов) — кладбище в Бенешове.
 Новое еврейское кладбище (Гостоунь) — кладбище в Гостоуне.
 Новое еврейское кладбище (Либешице) — кладбище в Либешице.
 Новое еврейское кладбище (Острава) — кладбище в Остраве.
 Новое еврейское кладбище (Пардубице) — кладбище в Пардубице.
 Новое еврейское кладбище (Пльзень) — кладбище в Пльзене.
 Новое еврейское кладбище (Рожмберк-над-Влтавоу) — кладбище в Рожмберк-над-Влтавоу.
 Новое еврейское кладбище (Роуднице-над-Лабем) — кладбище в Роуднице-над-Лабеме.
 Новое еврейское кладбище (Смихов) — кладбище в пражском районе Смихов.
 Новое еврейское кладбище (Табор) — кладбище в Таборе.
 Новое еврейское кладбище (Тахов) — кладбище в Тахове.
 Новое еврейское кладбище (Теплице) — кладбище в Теплице.
 Новое еврейское кладбище (Удлице) — кладбище в Удлице.
 Новое еврейское кладбище (Усти-над-Лабеи) — кладбище в Усти-над-Лабеме.
 Новое еврейское кладбище (Ходова-Плана) — кладбище в Ходове-Плане.
 Новое еврейское кладбище (Швигов) — кладбище в Швигове.